Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2013 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Novak Đoković (polfinale)
 Roger Federer (četrtfinale)
 Rafael Nadal (prvak)
 David Ferrer (finale)
 Tomáš Berdych (prvi krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (polfinale)
 Richard Gasquet (četrti krog)
 Janko Tipsarević (tretji krog)
 Stanislas Wawrinka (četrtfinale)
 Marin Čilić (tretji krog)
 Nicolás Almagro (četrti krog)
 Tommy Haas (četrtfinale)
 Kei Nišikori (četrti krog)
 Milos Raonic (tretji krog)
 Gilles Simon (četrti krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(četrti krog)

<ol start="17">
 Juan Mónaco ''(prvi krog)
 Sam Querrey ''(tretji krog)
 John Isner ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(tretji krog)
 Jerzy Janowicz ''(tretji krog)
 Aleksander Dolgopolov ''(prvi krog)
 Kevin Anderson ''(četrti krog)
 Benoît Paire ''(tretji krog)
 Jérémy Chardy ''(tretji krog)
 Grigor Dimitrov ''(tretji krog)
 Fabio Fognini ''(tretji krog)
 Florian Mayer ''(četrti krog)
 Mihail Južni ''(četrti krog)
 Julien Benneteau ''(tretji krog)
 Marcel Granollers ''(prvi krog)
 Tommy Robredo ''(četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= T Haas
| RD1-score01-1=7<sup>7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= G Rufin
| RD1-score02-1=6<sup>4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Sock
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= An Kuznetsov
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6<sup>4
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Harrison
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  C Berlocq
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= J Isner
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= M Južni
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  P Andújar
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= F Delbonis
| RD1-score11-1=6<sup>2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J Reister
| RD1-score12-1=7<sup>7
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  F Verdasco
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=  M Gicquel
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= N Mahut
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6<sup>4
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= J Tipsarević
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7<sup>7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= T Haas
| RD2-score01-1=7<sup>7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Sock
| RD2-score02-1=6<sup>3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Harrison
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7<sup>9
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=19
| RD2-team04= J Isner
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6<sup>7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=8

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= M Južni
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>5
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= F Delbonis
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=5
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= F Verdasco
| RD2-score07-1=6<sup>3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=7
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=

3. del

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= S Wawrinka
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6<sup>1
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= T de Bakker
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=7<sup>7
| RD1-score02-4=5
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Pospisil
| RD1-score03-1=6<sup>9
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= H Zeballos
| RD1-score04-1=7<sup>11
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6<sup>4
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=8

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6<sup>3
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Haase
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>7
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  A Ramos
| RD1-score07-1=6<sup>3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= J Janowicz
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= F Mayer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=5<sup>r
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= D Istomin
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= F Serra
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=5
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= N Davidenko
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= M Przysiężny
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6<sup>5
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= R Williams
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7<sup>7
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Stakhovsky
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= R Gasquet
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= S Wawrinka
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7<sup>7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= H Zeballos
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6<sup>2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Haase
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= J Janowicz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= D Istomin
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=6<sup>8
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7<sup>7
| RD1-score01-4=7<sup>7
| RD1-score01-5=5

| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= G Monfils
| RD1-score02-1=7<sup>10
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6<sup>3
| RD1-score02-4=6<sup>4
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Gulbis
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Dutra da Silva
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6<sup>3
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= I Sijsling
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Melzer
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= J Zopp
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= T Robredo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Seppi
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6<sup>2
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= L Mayer
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=7<sup>7
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= B Kavčič
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J Duckworth
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Alund
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=0
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

6. del

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J-W Tsonga
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Bedene
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Nieminen
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7<sup>11
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P-H Mathieu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6<sup>9
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  G Müller
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  B Becker
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= J Chardy
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= J Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6<sup>4
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10=| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=7<sup>7
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  V Troicki
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  J Blake
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  R Štěpánek
| RD1-score13-1=6<sup>4
| RD1-score13-2=6<sup>8
| RD1-score13-3=6<sup>11
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14= WC
| RD1-team14=  N Kyrgios
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=7<sup>10
| RD1-score14-3=7<sup>13
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  P Petzschner
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= M Čilić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=7<sup>8
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Nieminen
| RD2-score02-1=6<sup>6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= J Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>4
| RD2-score05-3=0
| RD2-score05-4=7<sup>9
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06= V Troicki
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=6<sup>7
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= N Kyrgios
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= M Čilić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2013